Op deze pagina staan alle teams die deelnamen aan de Dutch Basketball League 2013-14, het 54e seizoen van het hoogste niveau basketbal in Nederland. Spelers met schuingedrukte namen maakte het seizoen niet af voor hun club.

Aris Leeuwarden

BC Apollo

Den Helder Kings

GasTerra Flames

1 Aan het begin van het seizoen 2013–14.

Landstede Basketbal
Selectie

Staf

Matrixx Magixx

Maxxcom BSW

Challenge Sports Rotterdam

SPM Shoeters Den Bosch

1Aan het begin van het seizoen 2013–14.

Zorg en Zekerheid Leiden

Team 2013-14